Mancilla ist der Familienname folgender Personen:

 Héctor Mancilla (* 1980), chilenischer Fußballspieler
 Juan Manuel Mancilla Sánchez (* 1950), mexikanischer Priester, Bischof von Texcoco

Siehe auch:
 Mansilla